Zwei Schiffe der United States Navy trugen den Namen USS Tucson nach Tucson, Arizona:

USS Tucson (CL-98), ein Kreuzer der Atlanta-Klasse
USS Tucson (SSN-770), ein U-Boot der Los-Angeles-Klasse

Tucson
Tucson